

Новоросійське — село, Миколаївська область, Березнегуватський район
 Новоросійське — село, Херсонська область, Скадовський район

Новоросійське — село, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область

Новоросійськ (Новоросійське) — місто, Краснодарський край